Blackburn kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Blackburn
 David C. Blackburn

Robotskapade auktorsförkortningar